Een verkeersweg:
 N666 (België)
 N666 (Frankrijk)
 N666 (Nederland), zie Provinciale weg 666

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing